Wellenhausen ist der Name von Ortschaften:
 Wellenhausen, deutscher Name des im Zweiten Weltkrieg zerstörten und nicht wieder aufgebauten Dorfs Matzukehnen ab 1938, Ostpreußen
 Wellenhausen, im 14. Jahrhundert wüst gefallenes Dorf im Kellerwald im heutigen Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen; siehe Kellerwald#Siedlungsgeschichte und Nationalpark Kellerwald-Edersee#Mittelalter und frühe Neuzeit

Siehe auch:
 Wellhausen